Aquila est le nom latin de l'aigle. Il est utilisé comme nom propre ou nom commun.

Enseigne 
Aquila est le nom en latin donné à l'Aigle romaine, l'emblème des légions de l'armée de la Rome antique.

Nobles famille romaines 

 Védius Aquila. Il est cité par Tacite comme commandant de la célèbre treizième légion, après la retraite des Othoniens à la bataille de Bédriac en 69 ap. J.-C. Dans le chapitre suivant de ses écrits, traitant des luttes intestines des Flaviens, il est question du légat de légion Védius Aquila, de la treizième légion Gemina (Legio tertia decima Gemina) qui est probablement le même homme, promu à un grade supérieur.
 Gaius Julius Aquila, chevalier, qui, en l'absence du légat de Mésie, Didius Gallus, commandait la garnison de Panticapée (Crimée), capitale du Royaume du Bosphore, après la destitution de Mithridate () et son remplacement par son frère Cotys  en 44 apr. J-C. Mithridate le méprisait et pensait le vaincre facilement en s'alliant avec les Siraques. Mais il sut se montrer habile, et il reçut la préture lorsque Mithridate, livré aux Romains, fut exposé devant les Rostres.

Il est intéressant d'observer la ressemblance entre le nom de famille Aquila et la gens Aquilia ou famille Aquillia, signifiant un possible lien de parenté. Membres d'une ancienne famille plébéienne romaine, les membres de cette famille font remonter leurs origines à la monarchie romaine et aux débuts de la République puisque l'on trouve deux Aquillii mentionnés parmi les nobles qui voulaient ramener les Tarquins au pouvoir après le 5em siècle av J.-C.

Prénom 
A coté du nom de famille, Aquila est aussi utilisé fréquemment comme prénom pour des hommes romains.

Personnages judéo-chrétiens ou juifs de 0 à 150 apr. J-C. 
L'histoire a retenu le nom de plusieurs Aquila dans cette période (en grec : Ακύλας). Un certains nombres sont des citoyens romains chrétiens, judéo-chrétiens ou juifs. Soit explicitement liés à la naissance du mouvement de Jésus, soit qui pourraient lui être liés.

 Aquila est le fils qu'un noble romain de rang sénatorial appelé Clément. Aquila/Onkelos est l'auteur du Targoum Onkelos une traduction de la Torah en araméen effectuée au début du  à partir du texte en hébreu, qui est encore en usage aujourd'hui.
 Aquila de Sinope () est un architecte chargé par Hadrien de rebâtir Ælia Capitolina (Jérusalem) et qui en profita pour apprendre l'hébreu et traduire la Bible en grec. Il y a débat pour savoir si c'est le même qu'Onqelos de la tradition juive, ou s'il s'agit de deux traducteurs différents, l'un ayant traduit la Torah en araméen et l'autre en grec.
 Aquila forme avec Priscille, un couple de riches romains initialement Juifs qui deviennent chrétiens, adeptes de  prônée par Jésus et ses apôtres dans le judaïsme des années 40-60, moment où le judaïsme et le christianisme ne sont pas encore séparés. Il fonde plusieurs églises chrétiennes, notamment à Rome et à Éphèse. Certains critiques proposent de l'identifier au précédent car tout comme Aquila de Sinope, il est originaire du Pont. Aquila et Priscille figurent dans le martyrologe romain et sont fêtés conjointement par l'Église catholique romaine le 8 juillet. Les Églises orthodoxes de culture grecque les fête le 13 février et pour les autres Églises orthodoxes saint Aquila est fêté seul en tant qu'apôtre le 14 juillet..

 Aquila : épouse de Sévérien , tous deux morts martyr à Césarée de Maurétanie (Afrique du nord) vers 303.

Roman 
 Aquila est une série de romans de l'écrivain thaïlandais S. P. Somtow.

Zoologie 
 En zoologie, Aquila est le nom scientifique d'un genre d'aigle.

Marques 
 L'Aquila AT01 ou A210 est un avion léger biplace allemand.
 Aquila Italiana est un constructeur automobile turinois en activité de 1905 à 1917.

Jeux vidéo 
 LAquila est le navire de Connor Kenway dans Assassin's Creed III.
 Aquila est le nom d'un personnage secondaire de Dragon Quest IX.
Le Constellation Aquila est l'un des vaisseaux spatiaux du jeu Star Citizen.

Sport 
L'Aquila Rugby un club de rugby à XV italien

Toponyme 

 Aquila est une ancienne commune suisse du canton du Tessin, aujourd'hui intégrée à Blenio.
 L'Aquila est une ville d'Italie (dans la région des Abruzzes).
 Aquila di Arroscia est une commune de la province d'Imperia dans la région Ligurie en Italie.
 Le Monte Aquila est une montagne des Abruzzes en Italie.
 LAquila est un porte-avions de la Regia Marina pendant la Seconde Guerre mondiale.

Navires
 Aquila, un croiseur éclaireur italien de la Regia Marina pendant la Première Guerre mondiale, navire de têtede la Classe Aquila.
 Aquila, un porte-avions italien de la Regia Marina converti à partir du paquebot transatlantique SS Roma pendant la Seconde Guerre mondiale.

Entreprise 
 Aquila S.A., Réseau de Sociétés de Sécurité Privée en France. (FR0010340711 ALAQU)

Notes et références

Voir aussi